Кубок Европы по пляжному футболу 2002 — четвёртый розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Розыгрыш прошёл в Барселоне с 15 февраля по 17 февраля 2002 года. В турнире приняли участие восемь сборных. Победу одержала сборная команда Португалии.

Участники 
  Англия
  Германия
  Ирландия
  Испания
  Италия
  Португалия
  Франция
  Швейцария

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 — 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 RSSSF Архив

2002
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 2002 году
Февраль 2002 года